Clark kan som auktorsförkortning betyda:

 Austin Hobart Clark
 Ailsa McGown Clark
 Bruce L. Clark
 Benjamin Preston Clark
 Eugenie Clark
 Erica D. Clark
 George Archibald Clark
 Helen E.S. Clark
 Henry James Clark
 Hubert Lyman Clark
 Howard Walton Clark
 Janice Clark
 John Clark
 James Curtis Clark
 John L. Clark
 John M. Clark
 Linda L. Clark
 Paul F. Clark
 Richard J. Clark
 Thomas H. Clark
 W.C. Clark
 John Joseph Clark

Robotskapade auktorsförkortningar